Sód oziroma sódček je lahko:

 sod (posoda), valjasta zaprta posoda
 sod (prostorninska mera), anglosaška prostorninska mera () različnih velikosti

Sod oz. SOD je lahko tudi kratica za enega od naslednjih pojmov:

 Slovenska odškodninska družba
 Sodniki, knjiga Stare zaveze
 superoksid-dismutaza, družina antioksidantskih encimov